Période: Crétacé supérieur - Maastrichtien. .Ma

Thescelosaurus  (du grec θέσκελος / theskelos - signifiant « divin », « sublime » ou « merveilleux », et σαυρος / sauros « lézard ») est un genre éteint de petits dinosaures du sous-ordre des Ornithopodes qui a vécu à la fin du Crétacé en Amérique du Nord : Un Ornithischien herbivore donc. Il faisait partie de la dernière faune dinosaurienne avant l'extinction du Crétacé-Tertiaire (K-T) il y a environ 66 millions d'années. 

La préservation et l'exhaustivité du nombre de ses spécimens indiquent qu'il a sans doute préféré vivre près des cours d'eau. 

Cet Ornithopode bipède est connu à partir de plusieurs squelettes et crânes partiels qui indiquent qu'il a atteint une longueur moyenne comprise entre 2,5 et 4 mètres. Il avait des membres postérieurs robustes, de petites mains larges et une tête avec un museau pointu et allongé. 

Ce genre de dinosaure est considéré comme un hypsilophodonte. Plusieurs espèces ont été suggérées pour ce genre. Trois sont actuellement reconnues comme valides, l'espèce type T. neglectus, ainsi que T. garbanii et T. assiniboiensis. 

Ce genre a attiré l'attention des médias en 2000, lorsqu'un spécimen déterré en 1993 dans le Dakota du Sud a été interprété comme comprenant un cœur fossilisé. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir si ce reste était réellement un cœur. De nombreux scientifiques doutent désormais de l'identification de l'objet et des implications d'une telle identification.

Description 

Dans l'ensemble, l'anatomie squelettique de ce genre est bien documentée, et des reconstitutions ont été publiées dans plusieurs articles, notamment des reconstitutions de squelettes et de modèles. Le squelette est suffisamment connu pour qu'une reconstitution détaillée des muscles de la hanche et des membres postérieurs ait été réalisée . La taille de l'animal a été estimée entre 2,5 et 4 m de longueur chez divers spécimens, et d'un poids de 200 à 300 kilogrammes . Le plus grand spécimen de T. garbanii est quant à lui estimé à 4 à 4,5 mètres de long. Comme argumenté en détail dans "Discovery, history, and species",  il peut avoir été sexuellement dimorphe, notamment concernant sa taille. Des restes de juvéniles sont connus en plusieurs endroits, principalement par des dents .

Thescelosaurus était un animal bipède fortement charpenté, probablement herbivore, mais peut-être omnivore . Il aurait brouté jusqu'à un mètre du sol, se nourrissant de manière sélective, avec de la nourriture retenue dans les joues tout en mâchant.

Il y avait une crête proéminente le long des deux maxillaires (les os de la « joue » portant des dents) , et une crête sur les deux dents (os portant des dents sur la mâchoire inférieure . Les crêtes et la position des dents profondément internes à la surface extérieure du crâne sont interprétées comme des preuves de joues musclées . Mis à part le long bec étroit, le crâne avait également des dents dans le prémaxillaire, ou bec supérieur (un trait primitif chez les néornithopodes), et de longs os en forme de tige appelés palpébraux au-dessus des yeux, lui donnant de lourds sourcils osseux. Ses dents étaient de deux types : de petites dents prémaxillaires pointues et des dents de joue en forme de feuille . Six petites dents étaient présentes dans les deux prémaxillaires, avec une section édentée au bout du bec. 

Il avait des mains courtes et larges à cinq doigts, des pieds à quatre doigts avec des pointes en forme de sabot et une longue queue soutenue par des tendons ossifiés du milieu du dos à la pointe, ce qui aurait réduit la flexibilité de la queue. La cage thoracique était large, lui donnant un dos large, et les membres étaient robustes. Cet animal était peut-être capable de se déplacer à quatre pattes, compte tenu de ses bras assez longs et de ses mains larges, mais cette idée n'a pas été reprise dans la littérature scientifique (bien qu'elle apparaisse dans des ouvrages de vulgarisation) . Charles M. Sternberg l'a représenté avec le haut du bras orienté presque perpendiculairement au corps, une autre idée qui a été abandonnée. Comme l'a noté Peter Galton, l'os du bras de la plupart des ornithischiens s'articulait avec l'épaule par une surface articulaire à la toute l'extrémité de l'os, au lieu d'une boule et d'une cavité distinctes comme chez les mammifères. L'orientation de la surface articulaire de l'épaule indique également un bras supérieur vertical et non horizontal chez les dinosaures.

Thescelosaurus était probablement plus lent que les autres Hypsilophodontes, en raison de sa construction plus massive et de la structure de ses pattes . Comparé à eux, il avait des membres postérieurs inhabituels, car le haut de la jambe était plus long que le tibia, à l'opposé de l'Hypsilophodon et des animaux qui courent en général. Un spécimen est connu pour avoir eu une pathologie osseuse, avec les os longs du pied droit fusionnés à leur sommet, empêchant un mouvement rapide.

De grandes plaques plates et minces ont été trouvées à côté des côtés des côtes. Leur fonction est inconnue ; ils peuvent avoir joué un rôle dans la respiration  Cependant, aucune trace d'attaches musculaires n'ont été retrouvées pour ces plaques, ce qui plaide contre une fonction respiratoire. Une étude histologique récente de plaques stratifiées provenant d'un subadulte probable indique qu'elles pourraient avoir commencé sous forme de cartilage et ne serait devenues des os qu'à mesure que l'animal vieillissait. De telles plaques sont connues chez plusieurs autres ornithopodes et de leurs parents cérapodes.. La nature de ces sortes de téguments, que ce soit des écailles ou autre chose, est actuellement inconnue, bien que des indices soient évoqués ; Charles Gilmore décrit des plaques de matériau carboné près des épaules comme un épiderme possible, avec une texture "perforée" mais pas de motif régulier ; William J. Morris a suggéré qu'une armure était présente, sous la forme de petites écailles présentes au moins le long de la ligne médiane du cou d'un spécimen . Les écailles n'ont pas été trouvées avec d'autres spécimens articulés de Thescelosaurus, et les écailles de Morris pourraient être d'origine crocodilienne.

Classification 

Ce cladograme fut proposé par Boyd et al. en 2009. Le groupe composé de Parksosaurus et Thescelosaurus est à peu près ce à quoi correspond l'usage informel moderne des Thescelosaurinés. Les autres Ornithopodes au-delà de Tenontosaurus sont omis. Les dinosaures décrits comme les Hypsilophodontes se déclinent d Agilisaurus ou Hexinlusaurus à l Hypsilophodon ou Gasparinisaura. .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Références taxinomiques 
 - synonyme : Bugenasaura Galton 1995.

Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1913